Niklas Nelldal är en svensk musiker och producent från Stockholm. 

Han har bland annat jobbat med:

1999 
Bondage Fairies
Appareil
Jonny Kock
Viperas
Niels Jensen
Mollgan
Brus

Svenska musiker
Svenska musikproducenter
Män
Levande personer